Le Paksi SE est un club hongrois de football basé à Paks.

Historique 

 1952 : fondation du club
 2011 : vainqueur de la LigaKupa

Palmarès 
 Championnat de Hongrie
 Vice-champion : 2011

 Coupe de Hongrie
 Finaliste : 2022

 Coupe de la Ligue hongroise (1)
 Vainqueur : 2011
 Finaliste : 2010

Notes et références

Liens externes 
 
 

Club de football en Hongrie
Club de football fondé en 1952